Diana Monks, athlète kényane,
 John Monks (1945-), syndicaliste britannique, 
 John Austin Sands Monks (1850-1917), peintre américain,
  (1841-1926), naturaliste américaine,
  (1884-1927), chanteuse de music-hall britannique.

Voir aussi 
 Monk (homonymie)

Patronyme anglais